Cap Canaille est un nom propre qui peut désigner :
 Cap Canaille (film), un film franco-belge sorti en 1983.
 Cap Canaille (Cassis), une falaise située près de Cassis (Bouches-du-Rhône) en France.